Дискография английской певицы и композитора Элли Голдинг включает в себя четыре
студийных альбома, семь мини-альбома, тридцать два сингла, тридцать пять видеоклипов.

Голдинг выпустила свой первый EP, An Introduction to Ellie Goulding, после подписания контракта с Polydor Records в декабре 2009. Затем последовал её дебютный альбом, Lights, который дебютировал на первой строчке в UK Albums Chart в марте 2010. В поддержку альбома выпустили синглы: «Under the Sheets», «Starry Eyed», «Guns and Horses» и «The Writer». Наиболее успешным был «Starry Eyed», который достиг четвертой позиции в UK Singles Chart и в Irish Singles Chart. В конце 2010 года Голдинг повторно выпустила свой альбом под названием Bright Lights. Один сингл с Bright Lights, под названием 'Your Song' — кавер-версия хита Элтона Джона.

Альбомы

Студийные альбомы

Переиздание

Ремикс альбомы

Мини-альбомы

Синглы

В качестве основного артиста

В качестве приглашенного артиста

Промосинглы

Другие чартерные песни

Музыкальные видео

Комментарии

Примечания

Голдинг, Элли
Голдинг, Элли
Элли Голдинг